Haidomyrmodes mammuthus — ископаемый вид муравьёв, единственный в составе монотипического рода Haidomyrmodes, включённый в ископаемое подсемейство Haidomyrmecinae. Обнаружен в шарантийском янтаре (Франция) возрастом около 100 млн лет.

Описание 
Мелкие муравьи, длина тела около 4 мм. Голова с крупными глазами. Мандибулы длинные изогнутые. Усики 12-члениковые. Клипеус вогнутый. Формула голенных шпор: 1-2-2 (вторая шпора средних и задних ног гребенчатые). 
Описание сделано по трём ископаемым экземплярам из французского янтаря, хранящимся в Национальном музее естественной истории (Париж, Франция). Хорошо сохранившаяся крылатая самка обозначена в качестве голотипа («MNHN ARC 50.2»), а два рабочих муравья обозначены как паратипы нового вида («MNHN ARC 242» и «MNHN AIX 1.2»).

Этимология 
Название Haidomyrmodes происходит от имени типового рода трибы «Haidomyrmex», и от суффикса «-odes» (имеющий сходную форму). Видовое название H. mammuthus происходит о слова mammuthus (мамонт) из-за сходства верхних челюстей с бивнями мамонта. Вид был впервые описан в 2008 году мирмекологом Винсентом Перришо (Vincent Perrichot; Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, Берлин; Германия) и его коллегами из Франции (André Nel & Didier Néraudeau & Thierry Guyot) и Бразилии (Sébastien Lacau).

Систематика 
Вид Haidomyrmodes mammuthus выделен в отдельный монотипический род Haidomyrmodes и  подсемейство Haidomyrmecinae.
Haidomyrmodes это один из нескольких описанных из янтаря меловых муравьёв, таких как Burmomyrma, Camelomecia, Ceratomyrmex, Gerontoformica, Haidomyrmex, Myanmyrma и Zigrasimecia.

В 2016 году при описании нового ископаемого вида Camelomecia janovitzi авторы его описания (Barden & Grimaldi, 2016) предложили новую схему филогенетических взаимоотношений корневых видов и родов муравьёв:

См. также 
 Ceratomyrmex ellenbergeri

Примечания

Литература 
 
 Barden P. & Grimaldi D. 2012. Rediscovery of the bizarre Cretaceous ant Haidomyrmex Dlussky (Hymenoptera: Formicidae), with two new species. American Museum Novitates 3755, 1—16.
 Perrichot V., Nel A., Néraudeau D., Lacau S. & Guot T. 2008. New fossil ants in French Cretaceous amber (Hymenoptera: Formicidae). Naturwissenschaften 95 (2): 91—97.
 Ward P. S. (2014). The phylogeny and evolution of ants. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 45, 23—43.

Ссылки 
 Photos: Ancient Ants & Termites Locked in Amber. livescience.com

Haidomyrmecinae
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Инклюзы шарантийского янтаря
Фоссилии, описанные в 2008 году